Csehország
 Slavkov, település az Opavai járásban
 Slavkov, település az Uherské Hradiště-i járásban
 Slavkov pod Hostýnem, település a Kroměříži járásban
 Slavkov u Brna, település a Vyškovi járásban
 Horní Slavkov, település a Sokolovi járásban
 Slavkov, Bohdalovice településrésze a Český Krumlov-i járásban
 Slavkov, Kozlov településrésze az Olomouci járásban
 Slavkov, Olbramovice településrésze a Benešovi járásban
 Szlovákia
 Kisszalók (szlovákul Malý Slavkov), település az Eperjesi kerületben, a Késmárki járásban